Ivoriaans basketbalteam (mannen)
 Ivoriaans basketbalteam (vrouwen)